PXE steht als Abkürzung für:
 Preboot Execution Environment, Verfahren, um Computern einen netzwerkbasierten Startvorgang zu ermöglichen
 Pseudoxanthoma elasticum, seltene Bindegewebserkrankung
 Phenyl-Xylyl-Ethan, organisches Lösungsmittel

PXE

it:PXE